Одубон има више значења:
 Округ Одубон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Одубон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Одубон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Одубон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Одубон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота